Stars může být:

 anglicky: hvězdy (množné číslo od slova Star)

hudební skupiny
 Stars (britská hudební skupina) – britská hudební skupina
 White Stars – česká countryová hudební skupina

alba
 Stars (album, Cher)
 Stars (album, Simply Red)

sportovní kluby
 Dallas Stars – americký klub ledního hokeje z Dallasu
 DEG Metro Stars – německý hokejový klub
 Budapešť Stars – maďarský hokejový klub z Budapešti
 Tallinna HK Stars – estonský hokejový klub z Tallinnu
 Vittoriosa Stars FC – fotbalový klub z ostrova Malta

jiné 
 Sea the Stars – irský dostihový kůň
 Stars and Stripes – americký armádní časopis (česky:Hvězdy a pruhy)